Leola (Dacota do Sul)
Leola (Arkansas)

Ou ainda:
Leacock-Leola-Bareville

Desambiguação